O konzern é um tipo de grupo empresarial alemão, resultado da associação de várias empresas juridicamente independentes numa entidade económica sob uma gestão unificada, que combina concentração horizontal e integração vertical. Cada uma dessas empresas tem um balanço e uma demonstração de resultados próprios.

Ver também
História do capitalismo
Trust
Zaibatsu

Terminologia de negócios
Direito da Alemanha
Império Alemão

it:Società consociata